Thézac (Charente-Maritime)
 Thézac (Lot-et-Garonne)